Murat puede referirse a: 

 Joaquín Murat, un militar francés.

 Príncipe Murat, título nobiliario del Primer Imperio francés creado por Napoleón Bonaparte para su cuñado Joaquín Murat.

 Murat (Allier), una comuna francesa situada en el departamento de Allier.

 Murat (Cantal), otra comuna francesa situada en el departamento de Cantal.
 
 Río Murat,  una de las dos fuentes del río Éufrates, de 720 km de longitud, que discurre íntegramente por Turquía.
Murat Ünalmış actor turco.